

Geografia
Azor – città del distretto di Tel Aviv, in Israele
Hazor – antica città e oggi sito archeologico nell'Alta Galilea, in Israele
Hatzor HaGlilit – città dell'Alta Galilea, in Israele, che prende il nome dall'antica Hazor

Storia
Attentato di Azor – attacco terroristico avvenuto ad Azor, in Israele, nel 2001

Persone
Juan Azor (1535-1603) – filosofo e gesuita spagnolo

Arte
Azor e Sadoc – lunetta della Cappella Sistina, affrescata da Michelangelo Buonarroti

Cinema
Azor (film) – film del 2021 diretto da Andreas Fontana

Pagine correlate
Asor